Tagoloan (Lanao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Lanao del Norte;
 Tagoloan (Misamis Oriental), een gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Oriental;
 Tagoloan (rivier), een rivier op het Filipijnse eiland Mindanao.